New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2016 – czterdziesta edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 16–17 stycznia 2016 roku w Rotorua.

Zawody po raz trzeci zostały rozegrane w Rotorua i przeprowadzone na Rotorua International Stadium. Ceny biletów na turniej kosztowały 15 NZD z bezpłatnym wejściem dla osób poniżej czternastego roku życia.

Obsada zawodów pozostała na niezmienionym poziomie – w żeńskim turnieju wystąpiło dziesięć zespołów, w męskich wystąpiło natomiast szesnaście. Wyłonione one zostały w trzech regionalnych eliminacjach rozegranych w listopadzie i grudniu 2015 roku. Podział na grupy i terminarz gier został opublikowany 18 grudnia 2015 roku.

Wśród mężczyzn triumfowała drużyna Counties Manukau, zaś w turnieju żeńskim tytuł zdobył zespół Manawatu. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Augustine Pulu i Katarina Whata-Simpkins.

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate+Bowl

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

2016
2016 w rugby union
2016 w Nowej Zelandii